Индия впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1900 году. В этих Играх её представлял Норман Причард, выигравший две медали в лёгкой атлетике (иногда эти медали рассматриваются как завоёванные Великобританией, так как Индия на тот момент являлась частью Британской империи). Команду спортсменов Индия впервые направила в 1920 году. С тех пор Индия принимала участие во всех летних Играх. Всего Индию на 24 Играх, в которых она участвовала, представляли 842 человек (). Спортсмены Индии выступали в соревнованиях по  бадминтону, баскетболу, боксу, борьбе, велоспорту, водному поло, гимнастике, гребле, дзюдо, конному спорту, лёгкой атлетике, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, прыжкам в воду, стрельбе, стрельбе из лука, тяжёлой атлетике, фехтованию, футболу, хоккею на траве. Наиболее крупная делегация представляла страну на Играх 2020 года (124 человека).

В зимних Олимпийских игр Индия принимает участие с 1964 года. К настоящему времени страна выступила на десяти зимних Играх. Её представляли 15 мужчин и 2 женщины, принимавшие участие в горнолыжном спорте, лыжных гонках и санном спорте.

Индийские спортсмены завоевали в общей сложности 35 медалей, в основном, в хоккее на траве. Мужская сборная Индии по хоккею на траве выиграла одиннадцать медалей в период с 1928 по 1980 год, в том числе, шесть золотых медалей подряд. При этом Удхам Сингх и Лесли Клаудиус завоевали по 3 золотых и 1 серебряной медали.

Женская сборная Индии по хоккею на траве трижды приняла участие в олимпийском турнире. Четырежды в Олимпийских играх участвовала мужская футбольная сборная (наивысшее достижение — 4-е место в 1956 году), дважды — ватерпольная, один раз — баскетбольная.

Национальный Олимпийский комитет Индии, именуемый Индийская Олимпийская Ассоциация, был создан в 1927 году. 4 декабря 2012 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил НОК Индии от мероприятий под своей эгидой. Индийские спортсмены могли принимать участие в олимпийских соревнованиях только как независимые олимпийцы. 11 февраля 2014 года, уже во время проведения Олимпийских игр в Сочи, МОК снял санкции с НОК Индии.

Медалисты

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Индии на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Индия на официальном сайте Олимпийского движения
 
  	Олимпийская ассоциация Индии